Prinzenhaus steht für:

 Prinzenhaus (Göttingen), ehemaliges Repräsentationsgebäude in der Innenstadt (Prinzenstraße Nr. 2)
 Prinzenhaus (Gotha), ehemaliges Rokoko-Stadtpalais zwischen Salzengasse und Hützelsgasse
 Prinzenhaus (Hannover), barockes Lusthaus, 1861 versetzt, 1943 zerstört
 Prinzenhaus (Plön), ehemaliges Gartenschlösschen im Park des Plöner Schlosses